Dávid Mohl – calciatore ungherese, difensore
 Ernst von Mohl – docente tedesco
 Jules Mohl – orientalista e iranista tedesco, poi cittadino francese
 Mary Elizabeth Mohl – scrittrice britannica
 Robert von Mohl – giurista tedesco